Stehli ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stehli (1883–1951), deutscher Naturkundler und Sachbuchautor
 Robert Stehli (1930–2018), Schweizer Dirigent
 Stephen Gerhard Stehli (* 1961), deutscher Jurist und Politiker (CDU)